Олсен(Olsen, Olson, Olesen, Olsson) — дансько-норвезька прізвище. Дослівно перекладається як «син Оле».

Особистості 

 Анетт Ользон — шведська вокалістка групи Nightwish
 Бен Олсен — американський футболіст, по завершенні ігрової кар'єри — головний тренер футбольного клубу.
 Грегорі Олсен — американський підприємець, космічний турист
 Джаспер Олсен — данський ультрамарафонець.
 Джастін Олсен — американський бобслеїст, олімпійський чемпіон.
 Джон Олсен — американський плавець, олімпійський чемпіон.
 Ейнджел Олсен — американська співачка
 Елізабет Олсен — американська акторка
 Ешлі Олсен — американська акторка, дизайнер
 Карл Олсен — норвезький ковзаняр
 Кен Олсен — американський інженер, співзасновник компанії Digital Equipment Corporation
 Клемінт Ольсен (*1990) — фарерський футболіст.
 Мортен Ольсен — данський футболіст
 Мері-Кейт Олсен — американська акторка, дизайнер
 Фрітьоф Олсен — норвезький гімнаст
 Хосе Марія Фіґуерес Ольсен — 39-й президент Коста-Рики

Інше 
 Олсен (острів) — острів у складі островів Паррі з групи островів Королеви Єлизавети Канадського Арктичного архіпелагу, що у водах Північного Льодовитого океану

Див. також 
Олсон

Примітки